Obelisk steht für:
 Obelisk, Bezeichnung für einen Steinpfeiler
 Obelisk (Heraldik), eine Wappenfigur
 Obelisk (Olu Oguibe), Monument des nigerianisch-US-amerikanischen Künstlers Olu Oguibe

Geografisches:
 Obelisk Col, Bergsattel auf der James-Ross-Insel, Antarktis
 Obelisk Mountain, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Kap Obelisk, Kap der James-Ross-Insel, Antarktis
 The Obelisk, Felsnadel auf der Alexander-I.-Insel, Antarktis

Sonstiges:
 Obelisk-Stellung, Verhaltensmuster bei Libellen
 Der Obelisk (Bykau), Novelle des weißrussischen Schriftstellers Wassil Bykau
 Der schwarze Obelisk, Roman des deutschen Schriftstellers Erich Maria Remarque
 Das Schriftzeichen Kreuz wird auch als  Obeliscus (ὀβελίσκος, obelískos, kleiner Spieß) bezeichnet
Siehe auch:
 Cerro Obelisco